Een minder gangbare benaming voor een skateboard
 Een oefenapparaat om zonder ijsbaan het schaatsen te kunnen oefenen, bedacht door de Amerikaanse langebaanschaatser Eric Heiden